3 miejscowości w Polsce: 
 Nowy Kamień – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Gąbin 
 Nowy Kamień – wieś w woj. podkarpackim, w pow. rzeszowskim, w gminie Kamień 
 Nowy Kamień – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. sandomierskim, w gminie Dwikozy